Платинамолибден — бинарное неорганическое соединение, интерметаллид
платины и молибдена
с формулой MoPt,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Платинамолибден образует кристаллы
ромбической сингонии,
пространственная группа P mma,
параметры ячейки a = 0,4462 нм, b = 0,2725 нм, c = 0,4951 нм, Z = 2,
структура типа кадмийзолота AuCd
.

Соединение образуется по перитектоидной реакции при 1300 °C
и имеет широкую область гомогенности 43÷53 ат.% платины.

Примечания